Джузеппе Агостино Орси (; 9 мая 1692, Флоренция, Великое герцогство Тосканское — 13 июня 1761, Рим, Папская область) — итальянский куриальный кардинал, доминиканец. Магистр Апостольского дворца с 1 июня 1749 по 24 сентября 1759. Кардинал-священник с 24 сентября 1759, с титулом церкви Сан-Систо с 19 ноября 1759.

Труды 

 Dissertatio historica qua ostenditur catholicam ecclesiam tribus prioribus sæculis capitalium criminum reis pacem et absolutionem neutiquam negasse (Milano, 1730)
 Dissertatio apologetica pro SS. Perpetuæ, Felicitatis et sociorum martyrum orthodoxia adversus Basnagium (Firenze, 1728)
 Dell'origine del dominio e della sovranità temporale de' Romani Pontefici (Roma, 1742)
 Storia ecclesiastica (20 voll., Roma, 1747–61)
 Dissertazione dommatica e morale contra l'uso materiale della parola (Roma, 1727)
 Dimostrazione teologica (Milano, 1729)
 Dissertatio theologica de ìnvocatione Spiritus Sancti in liturgiis Græcorum et Orientalium (Milano, 1731)
 Dissertationes duæ de baptismo in nomine Jesu Christi et de chrismate confirmationis (Milano, 1733)
 De concordia gratiæ et liberi arbitrii (Roma, 1734)
 De irreformabili Romani Pontificis in definiendis fidei controversiis judicio (Roma, 1739)
 De Romani Pontificis in Synodes œcumenicos eorumque canones potestate (Roma, 1740)

Примечания

Ссылки 
 Информация 

Кардиналы Италии
Кардиналы Климента XIII
Доминиканцы Италии